Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Carl-Uwe Steeb che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 6-7 3-6 6-2 6-4 6-2

Teste di serie 

 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Amos Mansdorf (primo turno)

 Horst Skoff (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Carl-Uwe Steeb (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1989